Айос-Панделеимонас, Айос-Панделеимон — греческий топоним. Может означать:

 Айос-Панделеимонас (район Афин) — район Афин.
 Айос-Панделеимонас (Пиньос) — село в сообществе  в общине Пиньос на Пелопоннесе.
  — село в сообществе Марафон в Аттике.
 Айос-Панделеимон (Аркадия) — село в сообществе  в общине Вория-Кинурия на Пелопоннесе.
  — село в сообществе  в общине Эйялия на Пелопоннесе.
 Айос-Панделеимон (Икария) — село в сообществе Айос-Поликарпос на Икарии.
 Айос-Панделеимонас (Ираклион) — село в сообществе  в общине Архане-Астерусия на Крите. 
 Айос-Панделеимон (Керкира) — село на Керкире.
  — село в сообществе Лехена в общине Андравида-Килини на Пелопоннесе.
 Айос-Панделеимон (Оринон) — село в сообществе  в общине Иерапетра на Крите. 
 Айос-Панделеимон (Самос) — село в сообществе  на Самосе.
 Айос-Панделеимон (Теспротия) — село в сообществе  в общине Сули в Эпире.
  — село в Западной Македонии.
  — село в общине Неа-Пропондида в Центральной Македонии.
 Айос-Панделеимонас (Хандрас) — село в сообществе  в общине Сития на Крите. 
  — село в сообществе  в общине Марафон в Аттике. 
 Айос-Панделеимон (остров) — необитаемый остров в группе островов Инусе в Эгейском море.
 Храм Святого Пантелеимона (Афины) — храм в Афинах.
 Скит Святого Пантелеимона — скит Кутлумушского монастыря на горе Афон.

См. также 
 Великомученик Пантелеимон